Lytton (Iowa), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
 Lytton (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Lytton (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Lytton (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Lytton (Canada), een dorp in de provincie Brits-Colombia